Холокост в Россо́нском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Россонского района Витебской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
17 июля 1941 года Россонский район был полностью оккупирован немецкими войсками, и оккупация продлилась до 14 июля 1944 года.

Нацисты включили Россонский район в состав территории, административно отнесённой к тыловому району группы армий «Центр». Вся полнота власти в районе принадлежала нацистской военной оккупационной администрации, действующей через созданные вермахтом полевые и местные комендатуры. Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из белорусских коллаборационистов.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. Уже в августе 1941 года прошли «акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) во многих деревнях района.

В Краснопольском сельсовете в деревне Краснополье евреев собрали и расстреляли недалеко от реки напротив деревни Демех. В самой деревне Демех в августе 1941 года немцы расстреляли евреев-беженцев из Невеля, и ров, в котором лежали убитые, долго никто не закапывал. В деревне Владимировка евреев убили около дороги на полпути до деревни Тродовичи. В деревне Шулятино 13-14 сентября 1941 года нацисты расстреляли 20 местных евреев на территории льнозавода. Вскоре убили евреев в остальных деревнях сельсовета.

Недалеко от деревни Поповка (теперь деревня Озерная Краснопольского сельсовета) на острове посередине озера Волобо скрывалась еврейская семья, убитая по доносу немцами. Еврей Новик из деревни Заборье прятался в землянке в Чёрном бору и тоже был выдан и убит.

2 октября 1941 года около 500 немцев окружили хутор Парамки в Невельском районе Псковской области, в котором на тот момент находилась база партизанского отряда имени Чкалова и где скрывались несколько еврейских семей из деревни Краснополье Россонского района. Все евреи — 10 человек — были сожжены живьём.

Погибли все евреи Юховичей (Клястицкий сельсовет) — часть из них расстреляли в Россонском гетто, а часть прямо в деревне. Их построили и погнали в Россоны, обманув, что будут отправлять в Палестину и чтобы они взяли с собой все ценности и лучшие вещи. Потом выманенные таким образом ценности отобрали.

В Россонское гетто, кроме местных евреев, также согнали и убили часть евреев из Альбрехтово, Горбачево, Заборья, Клястиц и других близлежащих деревень, а также несколько евреев из Латвии и евреев-беженцев из Польши.

За время оккупации практически все евреи Россонского района были убиты.

Гетто 
Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

На территории района немцы в рамках реализации нацистской программы уничтожения евреев организовали 1 гетто — в Россонах (сентябрь 1941 — 10 января 1942), в котором были замучены и убиты около 500 евреев.

Сопротивление 
Среди партизан и подпольщиков района были и евреи. Один из них — Давид Лейбович Задов, который работал первым секретарем Россонского райкома комсомола и был оставлен в тылу врага для организации подпольной борьбы. К началу войны ему было 25 лет, и он погиб в 1941 году.

Память 

Известна часть фамилий жертв геноцида евреев в районе.

В Россонах на месте расстрела евреев в Себежском переулке в 1962 году была установлена мемориальная доска, а в 1974 году — памятник. В 1965 году также установлен обелиск на братской могиле военнопленных и евреев, убитых в 1941-42 годах на восточной окраине Россон на улице Короткевича.

В деревне Дворище (Альбрехтовский сельсовет) на могиле расстрелянной семьи Яхнович установлен памятник.

Источники

Литература 
 «Воскресшая память. Семейные и местечковые истории». Выпуск 4, Минск, 2008
 
 А. Шульман. Следы на земле
 «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье. Документы и материалы. — М.: Фонд «Историческая память», 2013. — 512 с. ISBN 978-5-9990-0020-0
 Д. Широчин. О чем молчат книги

Дополнительная литература 
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

Примечания

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Холокост в Белоруссии
XX век в Витебской области
Россонский район